Petermannkjeda kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Petermann Ketten,  
 Östra Petermannkjeda, 
 Västra Petermannkjeda, 

Robotskapade Antarktisförgreningar